

Непомуценув — село в гміні Будзішевіце Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Непомуценув — село в гміні Кобилін Кротошинського повіту Великопольського воєводства